А́ура () — город в провинции Исконная Финляндия в губернии Западная Финляндия.

История 
В 1917 году поселению утвержден городской статус.

Экономика 
Существующее в городе предприятие по производству сладостей Leaf, после объединения в декабре 2011 года со шведской компанией Cloetta, намерено в 2012 году закрыть действующий в городе завод, изготавливающий пастилки Sisu, а также сладости Aakkoset и Lauantaipussi. На предприятии было задействовано 140 человек.

Население

Примечания 

Варсинайс-Суоми
Населённые пункты Финляндии